La nazionale di pallavolo maschile della Turchia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Turchia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Turchia.

Rosa 
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato europeo

World League

Volleyball Challenger Cup

European Golden League

Giochi europei

Collegamenti esterni